Horvátország
Jelovice falu Lanišće községben, Isztria megyében

Szlovénia
Jelovice falu Majšperk községben, Podravska régióban